Magyarország történelmében több jelentősebb, egymással rokonságban nem álló Eötvös család játszott szerepet:

 kállói Eötvös család
 csíkszentmihályi Eötvös család
 ráczkevi Eötvös család Régi írásmóddal ráckevi, a jelenlegivel ráckevei Eötvös család
 sárvári nemes és báró Eötvös család
 szegedi Eötvös család
 szentléleki Eötvös család
 vásárosnaményi nemes és báró Eötvös család
 Eötvös család, artista dinasztia; legnevesebb tagja: Eötvös Gábor, bohóc